Владимир Иванович Шаповал:
 Шаповал, Владимир Иванович (1924—2001) — советский и украинский врач.
 Шаповал, Владимир Иванович (род. 1953) — российский политик, член Совета Федерации.